Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu geodezji oraz kartografii. Organizatorem olimpiady jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów ponadgimnazjalnych szkół geodezyjnych w dziedzinie geodezji i kartografii,
 odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz ich zainteresowań zawodowych,
 rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu technika geodety,
 stworzenie młodzieży szkolnej i nauczycielom możliwości szlachetnego współzawodnictwa.

Etapy 
Olimpiada składa się z trzech etapów:
 zawodów I stopnia (etap szkolny) – biorą w nim udział wszyscy uczniowie szkoły, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w olimpiadzie
 zawodów II stopnia (etap międzyszkolny) – bierze udział dwadzieścia pięć trzyosobowych zespołów szkolnych, które osiągnęły największą liczbę punktów w zawodach pierwszego stopnia,
 zawodów III stopnia (etap centralny) – bierze udział dwudziestu uczestników olimpiady, którzy otrzymali największą liczbę punktów w zawodach drugiego stopnia.
Zawody pierwszego stopnia organizuje i przeprowadza komisja szkolna olimpiady, natomiast zawody drugiego i trzeciego stopnia organizuje i przeprowadza komitet organizacyjny olimpiady.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Geodezja
Kartografia
Geodezyjnej i Kartograficznej